El término Instituto Nacional de Salud puede aludir, en esta enciclopedia:

al Instituto Nacional de Salud (Colombia) (INS);
al Instituto Nacional de Salud (España) (INSALUD), que funcionó entre 1978 y el 2002;
al Instituto Nacional de Salud (Paraguay) (INS);
al Instituto Nacional de Salud (Perú) (INS);
a la traducción, en singular, de los National Institutes of Health, de los Estados Unidos.